Лонкопуэ́ () — город в Аргентине. Находится на западе провинции Неукен и является административным центром одноимённого департамента. Имеет статус второй категории местностей провинции.

Название 
Название города и департамента — лонкопуэ (), происходит от арауканского языка. Оно состоит из двух слов: лонко и пуэ. Первое значит касик, а второе значит сильная пассия. Можно перевести лонкопуэ как голова касика.

История 
В течение военной кампании «Завоевание пустыни» были основаны форты Уалкупэн, Лонкопуэ, Уаренчэнке и Рио-Агрио, в которых поселились первые жители будущей местности.

Лонкопуэ был основан в 20 октября 1915 года.

География 
Лонкопуэ находится в предандском бассейне, на берег реки Агрио, в около 300 километрах к западу от Неукена, на провинциальной магистрали 21. Ручьи, водопады и бассейны окружают поселок.

Население 
Изменение численности населения:

Достопримечательности 
Самая известная достопримечательность общины — кустарная ярмарка, которая проходит в конце недели.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о городе

Города провинции Неукен